Csehország
 Brloh, település a Český Krumlov-i járásban
 Brloh, település a Pardubicei járásban